Das Finale am Barren der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 16. August 2016 in der Arena Olímpica ausgetragen. Insgesamt traten acht Turner im Finale an.

Im Qualifikationswettbewerb am 6. August 2016 hatten sich acht Turner für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah vor, dass nur zwei Turner pro NOK im Finale antreten durften. Ein dritter Qualifikant durfte nicht antreten und wurde von einem Turner ersetzt, der als nächstbester abgeschnitten hatte. Der Chinese Lin Chaopan, der in der Qualifikation Platz 6 belegte, musste, da seine Landsleute Deng Shudi und You Hao schon qualifiziert waren, ausscheiden. Dadurch rückte der Rumäne Andrei Muntean von Platz 9 ins Finale nach.

Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Score) und der Ausführung (E-Score), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turner die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Titelträger

Qualifikation

Finale

Weblinks 

 Barren Männer

Barren Manner